Wallis (kanton), Zwitsers kanton
 Republiek Wallis, napoleontische republiek in het kanton Wallis 
 Wales, deel van Groot-Brittannië
 Wallis (eiland), eiland, behorend tot Wallis en Futuna
 Wallis (Texas), plaats in de Amerikaanse staat Texas
 Wallis (motorfiets), Brits historisch motorfietsmerk
 Wallis (tractormerk), Amerikaans tractormerk
 Wallis (vliegtuig), Brits vliegtuigmerk

Achternaam of verkregen naam 
 A.S.C. Wallis (1856-1925), pseudoniem van Adèle Sophia Cordelia Opzoomer, een Nederlands schrijver
 Barnes Wallis (1887-1979), Brits wetenschapper, ingenieur en uitvinder
 E.A. Wallis Budge (1857-1934), Engels egyptoloog, oriëntalist en filoloog
 Hal B. Wallis (1899-1986) , Amerikaans filmproducent, geboren als Aaron Blum Wolowicz
 Henry Wallis (1830-1916), Engels kunstschilder en schrijver
 John Wallis (1616-1703), Engels wiskundige
 Quvenzhané Wallis (2003), Amerikaans actrice
 Richard Wallis, Engels golfprofessional
 Samuel Wallis (1728-1795), Brits ontdekkingsreiziger
 Wilson Allen Wallis (1912–1998), Amerikaans econoom, statisticus en universiteitsbestuurder

Voornaam 
 Wallis Bird (1982), Iers muzikante
 Wallis Simpson (1896-1986), hertogin van Windsor

Zie ook 
 Wallis de Vries (doorverwijspagina)
 Wallace (doorverwijspagina)